Il singolare del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ricki Osterthun che ha battuto in finale Simone Colombo che si è ritirato sul punteggio di 5-1.

Teste di serie 

 Jens Wöhrmann (quarti di finale)
 Simone Colombo (finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Martin Sinner (semifinali)

 Sascha Nensel (quarti di finale)
 Nevio Devide (primo turno)
 Steve Guy (primo turno)
 Hans Schwaier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1989